

Cinema 
 Vortice (Whirlpool) – film del 1934 diretto da Roy William Neill
 Il segreto di una donna (Whirlpool) – film del 1949 diretto da Otto Preminger
 Whirlpool – film del 1959 diretto da Lewis Allen

Musica 
 Whirlpool – album dei Chapterhouse del 1991
 Whirlpool – album di Buckethead del 2014

Altro 
 Galassia Whirlpool – oggetto astronomico del catalogo di Messier
 Whirlpool – algoritmo crittografico di hashing, sviluppato da Vincent Rijmen e Paulo S. L. M. Barreto
 Whirlpool Corporation – azienda di elettrodomestici statunitense
 PalaWhirlpool – palazzetto sportivo di Varese